Екатерина Владимировна Полянская — русская поэтесса, переводчица с польского и сербского языков. Родилась и проживает в Санкт-Петербурге. В 1992 году окончила Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет им И. П. Павлова. С 1993 по 2008 г. работала в НИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена. Член Союза Писателей России с 2002 г. Переводилась на польский, болгарский, японский, английский, сербский и чешский языки..

Библиография и публикации 
Книги
 «Бубенцы» (СПб, « Журнала Нева», 1998 г.)
 «Жизни неотбеленная нить» (СПб, « Журнала Нева», 2001 г.)
 «Геометрия свободы» (СПб, «Журнал Нева», 2004 г.)
 «Сопротивление» (СПб, «ПиК», 2007 г.)
 «Воин в поле одинокий» (Москва, «Время», 2012 г.)
 «На горбатом мосту» (СПб, «Геликон Плюс», 2014 г.)
 «Стихи / Песме» (Белград, «Српска книжевна задруга», 2014 г.) — на сербском языке.
 «На горбатом мосту» (СПб, «Геликон Плюс», 2019 г.)

Антологии
 «Память. Поэты Санкт-Петербурга» (Варшава, «STELKO», 2003 г.) — на польском языке.
 Серия «Автограф» (СПб, № 16, 2008 г.)
 «Наше время. Антология современной поэзии» (Москва, Н.Новгород, Литфонд «Дорога жизни», 2009 г.)
 «Собрание Сочинений. Антология современной поэзии Санкт-Петербурга» (СПб, «Издательство К.Тублина», 2010 г.)
 «Аничков Мост» (2010, СПб, «Любавич»)
 Ежегодный альманах «День Поэзии» (Москва, Воронеж, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015—2016 гг.)
 «Юбилейный выпуск журнала „Москва“» (Москва, 2015 г.)
 «Дайте Родину мою.» Сборник лирики. (СПб, Издание Санкт-петербургского отделения СП России, 2015 г.)
 «Поэтический Атлас России» (Москва, «Современная литература», 2015 г.)
 «Афонская свеча» (СПб, «Скифия», 2016 г.)
 Поэтический Альманах «Письмена» (Рига, 2010, 2015, 2016 гг.)
 «Прижизненные записки пенсилклуба» (СПб, «Геликон Плюс», 2015 г.)

Публикации в газетах и журналах
 «Нева» № 1 (1998), № 5 (1999), № 7 (2000), № 1, № 10 (2001), № 7 (2002), № 3 (2003), № 6 (2004), № 5 (2005), № 6 (2006), № 5 (2007)
 «Звезда» № 8 (2004), № 11 (2014)
 «Москва» № 4 (2009), № 5 (2011), № 3 (2012)
 «Наш Современник» № 6 (2003)
 «Северная Аврора» № 5 (2006), № 13 (2011)
 «Урал» № 5 — 79 (2011)
 «Сибирские огни» № 9 (2004)
 «Дружба Народов» № 5 (2006)
 «Неман» № 3 (2009), № 4 (2015)
 «Новая Немига Литературная» № 1 (2014)
 «Сетевая Словесность» — декабрь 2006
 «Интеллигент. Санкт-Петербург» — декабрь 2013
 Литературно-художественный портал « Folio Verso» — 2009
 «Литературная Газета» № 20 (14-05-2008), № 16 (15-04-2009), № 33-34 (27-08-2013)
 «Южная Звезда» № 14 (2004)
 «Зинзивер» № 7 (2013), № 8 (2015), № 3 (2016)
 «Аврора» № 1 (2016)
 «Изящная Словесность» № 1 (24) 2014, № 2 (26) 2015

Публикации в журналах «Всемирная Литература» (Минск), «Немига Литературная», «День и Ночь», «Питерbook».

Премии и награды 
 Лауреат Международного поэтического конкурса «Пушкинская лира», Нью-Йорк, 2001 г.
 Лауреат литературной премии им А. А. Ахматовой, 2005 г..
 Лауреат Международного поэтического конкурса им Н. Гумилёва, 2004 г.
 Лауреат Всероссийской премии им. М. Ю. Лермонтова, 2009 г..
 Лауреат конкурса «Литературная Вена», 2012 г.
 Лауреат премии им. П. П. Бажова 2013 г.
 Лауреат премии им Ярослава Ивашкевича, Варшава, 2014 г.
 Лауреат премии "На встречу дня!" им. Бориса Корнилова, 2015 г..
 Лауреат Всероссийской премии искусств "Созидающий мир" в номинации "Книга года - поэзия", 2020 г. .

Рецензии на творчество 
 Олег Шаров «Тьма низких истин» («Нева», 1999 № 2)
 Дмитрий Артис «Воин в поле одинокий». Евразийский журнальный портал «Мегалит»? 2013
 Андрей Расторгуев «Путь воина. О поэзии Екатерины Полянской» — Альманах «Молодой Петербург» 2012—2013
 Публикация Бориса Давыдова. «Е.Полянская „Воин в поле одинокий“» Стихотворения — М.Время,2012 («Нева»,2012 № 12)
 Марина Котова «Пронзённые молнией» Заметки о современной русской поэзии. — Журнал «Москва»
 Наталья Савушкина «Спасение от распада» — "Литературная газета № 41 (21-10-2015)
 Александр Танков "Зеркало пилигрима" — "Литературная газета № 50 (16-12-2020)

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Полянская. Журнальный зал
 «Литературная газета». Публикации Екатерины Полянской и о Екатерине Полянской
 Литературно-художественный проект «FolioVerso» о Екатерине Полянской.
 Екатерина Полянская. Отплывший перрон. Интернет-журнал «Литературная Гостиная». Выпуск 74, декабрь 2015.
 О Екатерине Полянской на сайте Союза писателей России
 Вечер Екатерины Полянской. Сайт Дома писателя в Санкт-Петербурге.
 О Екатерине Полянской на сайте Дома писателя в Санкт-Петербурге.

Члены Союза писателей России
Поэты Санкт-Петербурга
Лауреаты премии имени П. П. Бажова
Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Переводчики на русский язык
Врачи России
Лауреаты литературной премии имени Михаила Лермонтова